

Будьонновський — присілок, Дмитрієвський район, Курська область
 Будьонновський — присілок, Іглінський район, Башкортостан